Финал Кубка Италии по футболу 2009 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2008/09, в котором встречались «Лацио» и «Сампдория». Матч состоялся 13 мая 2009 года на Олимпийском стадионе в Риме. Основное время матча закончилось вничью, а в серии пенальти победу одержал «Лацио».

Путь к финалу

«Лацио»

«Сампдория»

Детали матча

После матча 

После матча некоторые игроки «Лацио» надели футболки с надписью Io campione, tu zero titoli (Мы чемпионы, у вас нет трофеев), высмеивая своих принципиальных противников — «Рому». Слова были позаимствованы с пресс-конференции Жозе Моуринью, который заявил, что «Милан», «Ювентус» и «Рома» не смогут в этом сезоне ничего выиграть.

Кубок игрокам «Лацио» вручал лично президент Италии Джорджо Наполитано.

Кристиан Брокки и Лоренцо Де Сильвестри посвятили победу Габриэле Сандри — болельщику «Лацио», убитому во время прошлого сезона, а тренер «орлов» Делио Росси отедльно поблагодарил всех фанатов клуба за поддержку, сказав, что без них команда не смогла бы одержать победу в финале.

После игры были зафиксированы стычки болельщиков «Лацио» с полицией. По официальным данным, три человека были задержаны, при этом в ходе столкновений пострадали пять сотрудников правоохранительных органов.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче
 Calcio: la Lazio vince la Coppa Italia 2008-2009 
 «Лацио» помог вратарь 

2009
Матчи ФК «Лацио»
Матчи ФК «Сампдория»
Футбол в Италии в 2009 году
Футбольные соревнования в Риме